Dota puede referirse a:

 DOTA, serie de videojuegos.
 Dota 2, videojuego de Arena de batalla en línea.
 Defense of the Ancients (DotA), videojuego multijugador de arena de batalla.
 Dota Auto Chess,  mod para el videojuego Dota 2.
 Grupo DOTA, corporación argentina especializada en el transporte público de pasajeros.